Chronologiczne zestawienie gubernatorów stanu Dakota Południowa:

Przypisy 

 
Dakota Południowa